Pohren ist der Name zweier Orte im Landkreis Heiligenbeil, Ostpreußen:
 (Adlig) Pohren (Gemeinde Windkeim), heute russisch: Rasdolnoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad
 (Königlich), auch: (Köllmisch) Pohren (Gemeinde Langendorf): untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad